Sigala bezeichnet:
 Sigala (Hiiumaa), Dorf auf der zweitgrößten estnischen Insel Hiiumaa

Sigala ist der Familienname folgender Personen:
 Massimo Sigala (* 1951), italienischer Autorennfahrer

Sigala ist der Künstlername folgender Personen:
 Bruce Fielder (* 1989 oder 1992), britischer DJ, siehe Sigala (DJ)